La temporada 2019-20 de la National League conocida como la Vanarama National League por motivos de patrocinio, será la quinta temporada de la quinta división inglesa, desde su creación en 2015.

Un total de 24 equipos participan en la competición, incluyendo 18 equipos de la temporada anterior, 2 provenientes de la National League North 2018-19, 2 provenientes de la National League South 2018-19 y 2 provenientes de la Football League Two 2018-19.

Relevos

Ascensos y descensos 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>|}
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|}

Clasificación de la temporada 2019-20 
El primer equipo de la clasificación asciende directamente a la EFL League Two 2020-21, los clubes ubicados del segundo al séptimo puesto disputan un play-off para determinar un segundo ascenso. El segundo y tercero de la clasificación accede a las semifinales del play-off, mientras que del cuarto al séptimo puesto tendrán que jugar cuartos de final.

(A) Ascendido; (O) Ganador de los Playoffs; (X) Clasificado a Playoffs de ascenso; (D) Descendido

Actualizado al 18 de febrero de 2020

Fuente: https://www.mismarcadores.com/futbol/inglaterra/national-league/

Results table

Play-off

Véase también 
 Premier League 2019-20
 EFL Championship 2019-20
 League One 2019-20
 League Two 2019-20
 FA Cup 2019-20
 EFL Cup 2019-20

Referencias 

Temporadas de la National League